Мецгер — немецкая () и еврейская () фамилия, означающая «бог».

Известные носители 
 Мецгер, Амбросиус (1573—1632) — немецкий мейстензингер.
 Мецгер, Брюс (1914—2007) — американский библеист и текстолог.
 Мецгер, Густав (1926—2017) — немецкий и британский современный художник, политический активист.
 Мецгер, Иоганн (1789—1852) — немецкий учёный в области сельскохозяйственной ботаники, директор Гейдельбергского сада.
 Мецгер, Йона (, род. 1953) — главный ашкеназский раввин Израиля в 2003—2013 годах.
 Мецгер, Макс Йозеф (, 1887—1944) — немецкий пацифист, католический священник, убит нацистами.
 Мецгер, Ханс (1929—2020) — немецкий инженер-моторист.
 Мецгер, Хериберт (род. 1950) — австрийский органист.